Матч-реванш за звание чемпионки мира по шахматам между чемпионкой мира О. Рубцовой и претенденткой Е. Быковой проходил с 4 февраля по 12 марта 1958 года в Москве. Первый в истории женских соревнований матч-реванш. 

 Главный арбитр — Э. Хейлимо (Финляндия).
 Секунданты у Е. Быковой — Е. Коган.
 Секунданты у О. Рубцовой — А. Поляк.

После 6 партий Рубцова лидировала — 4 : 2. Одержав рекордную для матчей на первенство мира серию побед (6), Быкова перехватила инициативу, оторвалась от соперницы на 4 очка и 14-й партией (ничья) досрочно выиграла матч — 8½ : 5½ (+7 −4 =3), вновь завоевав звание чемпионки мира.

Таблица матча

Литература 
 
 

Матчи и турниры за звание чемпионки мира по шахматам
1958 год в шахматах
1958 год в Москве